USS Beatty je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Beatty (DD-640) 
 USS Beatty (DD-756)

Beatty